Il doppio del torneo di tennis Montpellier Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Meredith McGrath e Claudia Porwik che hanno battuto in finale Janette Husárová e Dominique Monami 3-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Meredith McGrath /  Claudia Porwik (campionesse)

 Inés Gorrochategui /  Caroline Vis (semifinali)
 Jo Durie /  Maria Lindström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montpellier Open 1993